Сега́л () — еврейская левитская фамилия.

Произошла от сокращения, означающего «левит-помощник» ( — «сган леви»).  Варианты: .

Фамилия 
 
 Сегал, Александру (1947—2015) — бразильский экономист и шахматист, международный мастер (1977).
 Сегал, Амир (род. 1980) — израильский поэт и литературный критик, консультант в сфере трудоустройства.
 Сегал, Артур (1875—1944) — румынский художник.
 Сегал, Бенцион Израилевич (1901—1971) — советский математик и педагог.
 Сегал, Джонатан (род. 1962) — израильский и канадский актёр и режиссёр кино.
 Сегал, Дмитрий Михайлович (род. 1938) — советский и израильский литературовед, лингвист, профессор.
 Сегал, Елена Александровна (1905—1980) — советская писательница, очеркист, сценарист.
 Сегал, Ида Нухимовна (1923—2017) — представленная к званию Героя Советского Союза.
 Сегал, Лазарь (1891—1957) — бразильский живописец и график, скульптор.
 Сегал, Лев Ионтелевич (род. 1933) — израильский скульптор и художник.
 Сегал, Леонид Бернардович (1909—1989) — российский архитектор.
 
 Сегал, Миша (род. 1953) — израильский и американский композитор, автор текстов песен.
 Сегал, Симон (1898—1969) — французский художник, живописец и график.
 Сегал, Таня (род. 1957) — первая женщина-раввин в Польше, представитель реформистского иудаизма.
 Сегал, Уриэль (род. 1944) — израильский дирижёр.
 Сегал, Эйб (1930—2016) — южноафриканский теннисист.

Двойная фамилия 
 Толстая-Сегал, Елена Дмитриевна (род. 1944) — израильский литературовед.

См. также 
 
 
 
 
 
 Сегален